Ummidia är ett släkte av spindlar. Ummidia ingår i familjen Ctenizidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ummidia